Республиканская Футбольная Группа «А» 1965/1966 () — 42-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии на rsssf.com

1965/1966
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 1965 года
1966 год в Болгарии